Kombinacja norweska na Zimowej Uniwersjadzie 2009 odbyła się w dniach 20–24 lutego na obiekcie w Yabuli koło Harbinu.

Medale

Terminarz

Wyniki

Indywidualnie K 90, na dochodzenie 10 km

Indywidualnie start wspólny 10 km, K 90

Zespołowo K 90, na dochodzenie 3x5 km 

2009
Zimowa Uniwersjada 2009